Council Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Council Island (Mississippi)
 Council Island (Montana)
 Council Island (Texas)